Delfi steht für:

 Delfi (Gemeinde), griechische Kleinstadt
 Delfi (Internetportal), Online-Nachrichtenmagazine im Baltikum

DELFI steht als Abkürzung für:
 Durchgängige elektronische Fahrplaninformation, eine deutschlandweite Verbindungsauskunft

Siehe auch:
 Delphi (Begriffsklärung)

Abkürzung